Biologia:
 Alzina
 Alzina ravell, arbust o petit arbre de la família de les fagàcies 
 Alzina surera (Quercus suber L.), arbre perennifoli de la família de les fagàcies d'aspecte molt semblant a l'alzina
 Toponímia:
 Alzina (Sant Esteve de la Sarga), poble al municipi de Sant Esteve de la Sarga
 L'Alzina (Avinyó), edifici al municipi d'Avinyó
 L'Alzina (la Baronia de Rialb), edifici al municipi de la Baronia de Rialb
 L'Alzina (Begues), edifici al municipi de Begues
 L'Alzina (Calonge de Segarra), edifici al municipi de Calonge de Segarra
 L'Alzina (l'Espunyola), edifici al municipi de l'Espunyola
 L'Alzina (Fonollosa), edifici al municipi de Fonollosa
 L'Alzina (Navàs), edifici al municipi de Navàs
 L'Alzina (Riner), masia situada al municipi de Riner
 L'Alzina (Sant Jaume de Frontanyà), indret al municipi de Sant Jaume de Frontanyà
 L'Alzina (Torà), edifici al municipi de Torà
 L'Alzina (Vacarisses), edifici al municipi de Vacarisses
 L'Alzina (Vilanova de l'Aguda), poble al municipi de Vilanova de l'Aguda
 L'Alzina d'Alinyà, poble al municipi de Fígols i Alinyà
 Alzina Martina, mas al terme de Monistrol de Calders, al Moianès 
 L'Alzina de Terrassola masia al municipi de Lladurs a la comarca del Solsonès 
 Barranc d'Alzina, barranc al terme municipal de Sant Esteve de la Sarga (Pallars)
 Ca n'Alzina (Beuda), mas dalt d'un puig en els límits del municipi de Beuda (Garrotxa) 
 Ca l'Alzina Nou, edifici al terme municipal de Sant Celoni (Vallès Oriental) 
 Caseta de l'Alzina, masia al poble de Lladurs (Solsonès)
 Coll de l'Alzina (Odèn), collada al terme municipal d'Odèn, al Solsonès 
 Molí Alzina, urbanització al municipi de Castellbell i el Vilar, a la comarca del Bages 
 Pla de l'Alzina (Marfà)
 Rasa de l'Alzina
 Rasa de l'Alzina (Torà), torrent afluent per la dreta de la Riera de Llanera 
 Serra d'Alzina, serra al terme municipal de Sant Esteve de la Sarga, del Pallars Jussà, situada a ponent del poble d'Alzina, al nord-est de Beniure
 Serrat de l'Alzina, serra al municipi de Lladurs (Solsonès)
 Solana de les Alzines, solana al terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà 
 Torre de l'Alzina, monument al municipi de la Riera de Gaià 
 Tossal de l'Alzina (Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant), muntanya al municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, a la comarca del Baix Camp 
 Tossal de l'Alzina (la Baronia de Rialb), muntanya al municipi de La Baronia de Rialb, a la comarca de la Noguera 
 Biografies:
 Francesc Ignasi Alzina (Gandia, la Safor, 1610 - Filipines, 1674), jesuïta i missioner valencià 
 Jaume Alzina i Caules (Maó, 1899 - Barcelona, 1981), demògraf i economista menorquí